Amerikai Egyesült Államok
 New Princeton (Ohio)
 New Princeton (Oregon)